El dimetiloctano puede referirse a cualquiera de los siguientes compuestos químicos:

 2,2,3,3,4-pentametilpentano
 2,2,3,4,4-pentametilpentano

Se trata en todos los casos de alcanos ramificados de fórmula molecular C10H22.